Die Snookerweltmeisterschaft 1987 fand vom 18. April bis zum 4. Mai 1987 im Crucible Theatre in Sheffield statt.

Im Finale kam es zu einer Neuauflage des Finals des Vorjahres. Steve Davis konnte diesmal jedoch das Spiel gegen Joe Johnson für sich entscheiden und gewann damit seinen vierten WM-Titel.

Der sechsmalige Weltmeister Ray Reardon hatte seinen letzten Auftritt bei einer Weltmeisterschaftsendrunde, während der spätere siebenfache Weltmeister Stephen Hendry erstmals ins Viertelfinale kam und mit 18 Jahren und 108 Tagen jüngster Viertelfinalist in der WM-Geschichte ist.

Preisgeld

Finalrunde

Finale 
Gleich im ersten Frame erzielte Davis mit einer 127 das höchste Break des Turniers. Nach Tag 1 lag Davis knapp mit 9:7 vorne und konnte diesen Vorsprung in der dritten Session auf 14:10 ausbauen. Johnson kam in der letzten Session zunächst noch einmal auf 13:14 heran, doch dann holte Davis drei Frames hintereinander. Beim Stande von 17:14 beendete Davis das Spiel mit einer 78er Break zum 18:14 Endstand.

Century-Breaks 

Es wurden 18 Century Breaks von elf verschiedenen Spielern erzielt.

Das höchste Break in der Qualifikation war ein 132-Break von Dene O’Kane.

Quellen 
 Chris Downer: Crucible Almanac (2011 edition)., Bournemouth 2011.
 
 

1987
Snookerveranstaltung 1987
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre